Samuiłowa krepost – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Samuiłowa krepost – tytoniowa korporacja w Bułgarii, istniejąca w latach 1924–1947
 Samuiłowa krepost – średniowieczna twierdza w Bułgarii
 Samuiłowa krepost – średniowieczna twierdza w Macedonii Północnej